Деконструктивизм:
 Деконструктивизм — направление в современной архитектуре.
 Деконструктивизм в литературе — литературно-критическая «практика» постструктурализма.